Милован Чирич (; 12 февраля 1918, Белград — 14 октября 1986, Белград) — югославский футбольный тренер.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Партизан», затем работал на родине со сборной Югославии, «Хайдуком», ОФК и «Црвеной Звездой», в Италии с «Лацио», в Турции с «Бешикташем», в Испании с «Валенсией», со сборной Израиля, завершил карьеру Чирич в Индии, работая с местными командами и национальной сборной.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Црвена звезда»
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры сборной Югославии по футболу
Тренеры сборной Израиля по футболу
Тренеры сборной Индии по футболу
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Црвена звезда»
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК ОФК
Тренеры ФК «Валенсия»